Estatuto social — honra ou prestígio associados à posição de alguém na sociedade
Status quo
Status (revista) — revista brasileira masculina editada nas décadas de 1970 e 1980
Status Plus — publicação derivada da revista Status